Cynthia (Fernanda) Viteri (Jiménez de Villamar) (* 1965, Guayaquil), une avocate, journaliste et femme politique
 Daniel Viteri (* 1981, Guayaquil), est un footballeur équatorien
 José Jorge Viteri y Ungo (1801, San Salvador  1853, León)
 Oswaldo Viteri (* 1931, Ambato), un peintre néo-figuratif équatorien

 (Luis) Gerardo Guevara (Viteri) (* 1930, Quito), en Équateur l'un des compositeurs les plus originaux
 José María (Mariano Segundo de) Urbina (y Viteri) (18081808)

Patronyme hispanique